GWB steht für:
 George-Washington-Brücke, eine Hängebrücke über den Hudson River in New York City
 VEB Geräte- und Werkzeugbau Wiesa, ein Rüstungsunternehmen der DDR
 Geschäftswertbeitrag, eine Messgröße in der Finanzwirtschaft, siehe Economic Value Added
 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die Zentralnorm des deutschen Kartellrechts und Wettbewerbsrechts
 Gleiswechselbetrieb, Übergang auf das jeweilige Gegengleis bei zweigleisigen Eisenbahnstrecken
 Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, ein mehrbändiges Wörterbuch der deutschen Sprache, siehe Duden #GWB
 Grunewaldbahn, ein ehemaliger Straßenbahnbetrieb im Süden Berlins, siehe Straßenbahn der Gemeinde Steglitz
 DeKalb County Airport (FAA-Code), Flughafen von Auburn (Indiana), DeKalb County (Indiana), Indiana

GWb steht für:
 Gigaweber entsprechend 109 Weber (Einheit), Maßeinheit des magnetischen Flusses

gwb steht für:
 Gwa (Sprache) (ISO-639-3-Code), jarawoide Sprache in Bauchi, Nigeria

Siehe auch:

Abkürzung